Васи́лий Васи́льевич Но́виков:
 Новиков, Василий Васильевич (1898—1965) — генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза.
 Новиков, Василий Васильевич (1916—2005) — советский литературовед, член-корреспондент РАН.